De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1976 werden op 17 en 18 januari 1976 gereden op de ijsbaan Pista Olimpica te Madonna di Campiglio (Italië).

De Canadese Liz Appleby en de Zuid-Koreaan Lee Yeong-Ha werden junioren wereldkampioen.

Dag 1

500 meter meisjes

500 meter jongens

1500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1976
Schaatsen in Italië
 1976
Sport in Trentino-Zuid-Tirol
Schaatsen